Tostrup ist

 der dänische Name des Ortsteiles Tastrup der Gemeinde Hürup im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 Tostrup (Almind Sogn) – ein Ort im dänischen Almind Sogn (Kolding Kommune)
 Tostrup (Rostrup Sogn) – ein Ort im dänischen Rostrup Sogn
 Tostrup (Vellev Sogn) – ein Ort im dänischenVellev Sogn
 Tostrup (Skåne) – ein Ort im schwedischen Ingelsted Herred in Skåne län
 Tostrup Slot – Schloss in Skåne län, Schweden.
 Tostrup (Aalborg Kommune) – ein Ort im dänischen Sønderholm Sogn